Георг Виктор Вальдек-Пирмонтский (; , Арользен, Вальдек-Пирмонт — , Мариенбад, Богемия) — князь Вальдек-Пирмонтский из Вальдекского дома.

Сын Георга II Вальдек-Пирмонтского и его супруги Эммы Ангальт-Бернбург-Шомбургской. После смерти отца в 1845 году наследовал ему как князь под регентством своей матери.

После двадцатилетней тяжбы с родом Ольденбургов в 1888 году князь стал владельцем замка Шаумбург в Гессене.

Семья 
В первый раз он женился 26 сентября 1853 года на Елене Вильгельмине Нассауской, дочери Вильгельма, герцога Нассауского и Паулины Вюртембергской. У них было семь детей:
 София Николина (1854—1869), умерла от туберкулеза;
 Паулина (1855—1925), замужем за Алексисом, князем Бентгейм-Штейнфурта;
 Мария (1857—1882), замужем за королём Вюртемберга Вильгельмом II;
 Эмма (1858—1934), замужем за королём Нидерландов Виллемом III;
 Елена (1861—1922), замужем за принцем Леопольдом, герцогом Олбани;
 Фридрих (1865—1946), наследный князь Вальдек-Пирмонтский;
 Елизавета (1873—1961), замужем за Александром, князем Эрбах-Шёнбергским.

Второй раз он женился 29 апреля 1891 года на Луизе Шлезвиг-Зондербург-Глюксбургской. В этом браке родился один сын, погибший в Первую мировую войну:
 Вольрад Фридрих (1892—1914).

Георг Виктор умер от пневмонии 12 мая 1893 года в Мариенбаде, Богемия.

Литература 
 Gerhard Menk, Waldecks Beitrag für das heutige Hessen. 2. Auflage, Wiesbaden 2001.
 Hartmut Platte: Waldeck und Pyrmont. Geschichte eines Fürstenhauses. 2. Auflage. Börde-Verlag, Werl 2003, ISBN 3-9806221-8-5 (Deutsche Fürstenhäuser 3).

Ссылки 
 Генеалогическая информация

Вальдекский дом
Князья Вальдек-Пирмонта
Умершие от пневмонии